Награда BBC Radio 3 Awards for World Music присуждалась радиостанцией BBC Radio 3 в период между 2002 и 2008 гг. исполнителям народной/этнической музыки. Она была придумана редактором журнала fRoots Яном Андерсоном, которого вдохновила другая награда — . Категории номинаций включали: Африку, Азию/Тихоокеанский регион, Северную и Южную Америку, Европу, Ближний Восток и Северную Африку, Новичка, Смешанную культуру, Глобальный клуб, Альбом года и приз зрительских симпатий. Ежегодно, группой в несколько тысяч специалистов отрасли, в каждой категории выбирались первоначальные списки номинантов. Победителей в каждой категории определяли путём голосования двенадцати членов жюри, за исключением приза зрительских симпатий. Члены жюри назначались концерном BBC. На ежегодной церемонии награждения победители получали приз, под названием «Планета». «Планета» была создана хорватским скульптором Anita Sulimanovic в 2003 году. В марте 2009 года BBC приняло решение об отмене данного мероприятия.

Церемонии награждения 
Победитель в каждой категории указан жирным шрифтом.

Примечания 

Награды по алфавиту